Układ uogólniony o równaniach stanu w postaci:
 
 

gdzie:
 zmienne: wejściowe  wyjściowe  i zmienne stanu  oraz
 macierz stanu  macierz wyjść  macierz wejść  macierz przenoszenia  oraz 

nazywany jest układem singularnym, jeśli rząd  W przypadku szczególnym, gdy  wyżej podany układ jest singularny, jeżeli  (tzn.  jest macierzą osobliwą).

Rozkład na podukłady 
Istnieją takie macierze nieosobliwe  że układ singularny opisany równaniami podanymi na wstępie (przy założeniu, że pęk macierzy  jest regularny), można rozłożyć na:
 układ wolny (standardowy)
 
 

 i układ szybki (ściśle singularny)
 
 

gdzie

Przykład układu singularnego 
Niech dany będzie układ z proporcjonalno-różniczkowym sprzężeniem zwrotnym opisany równaniami:
 
 
 

gdzie:
 zmienne: wejściowe  wyjściowe  i zmienne stanu   nowym wektorem wymuszenia oraz
 macierz stanu  macierz wyjść  macierz wejść  

Podstawiając drugie z powyższych równań do trzeciego, a otrzymane w ten sposób wyrażenie do pierwszego, otrzymujemy:
 

Układ opisany powyższym równaniem (oraz równaniem ) jest układem singularnym, jeśli macierz  jest macierzą osobliwą.

Teoria sterowania